Estació Vostok, estació científica russa de l'Antàrtida
 Llac Vostok, dipòsit d'aigua subterrània a l'Antàrtida
 Programa Vostok, primer programa espacial tripulat soviètic
 Vostok (coet), utilitzat en el marc d'aquest programa espacial
 Vostok 1, primera missió d'aquest programa
 Vostok, marca de rellotges utilitzada per l'exèrcit rus
 Vostok, androide rus de l'Univers Marvel
 Vostok, fragata amb què Fabian von Bellingshausen va descobrir l'Antàrtida el 1820

Geografia 
 Illa Vostok, atol deshabitat de les illes de la Línia, arxipèlag del Pacífic pertanyent a l'Estat de Kiribati
 Vostok (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Vostok (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Vostok (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia